Johann Lips ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Lips (1758–1817), Schweizer Kupferstecher
 Johann Jakob Lips (1791–1833), Schweizer Zeichner und Kupferstecher